Ptychadena — рід земноводних родини Ptychadenidae ряду Безхвості. Має 49 видів, тобто 92,5% від усіх видів родини.

Опис 
Цей рід є найбільш характерним для своєї родини. За своїми зовнішніми ознаками та будовою повністю відповідає опису родини Ptychadenidae.

Ареал поширення представників цього роду відповідає розповсюдженню родини.

Види

Джерела 
 Bisby F.A., Roskov Y.R., Orrell T.M., Nicolson D., Paglinawan L.E., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoin T., Baillargeon G., Ouvrard D. (red.) (2011). Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2011 Annual Checklist.. Species 2000: Reading, UK.. Retrieved on 24 september 2012.

Земноводні Африки
Ptychadenidae